Ogunode ist der Familienname folgender Personen:

 Femi Ogunode (* 1991), katarischer Sprinter
 Tosin Ogunode (* 1994), katarischer Sprinter